Аргентинська провінція Буенос-Айрес поділяється на 135 адміністративно-територіальних одиниць, які називаються округами ().

Список округів провінції Буенос-Айрес

Статистика 
 Найбільший за площею округ: Патагонес (13 600 км²)
 Найменший за площею округ: Вісенте-Лопес (33 км²)
 Найменший за населенням округ: Тордільйо (1819 осіб)
 Найбільший за населенням округ: Ла-Матанса (1 772 130 осіб)
 Округ з найменшою густотою населення: Піла (1 особа/км²)
 Округ з найбільшою густотою населення:  Ланус (10 078 осіб/км²)

Округи, які припинили своє існування 

 Ареналес: створений 1865 року провінційним законом № 441. 1866 року округ Ареналес було приєднано до округу Аякучо провінційним декретом.
 Бельграно: створений 1856 року, а вже 1887 року включений до складу міста Буенос-Айреса. Частину земель округу також було приєднано до складу округу Сан-Ісідро.
 Б'єдма: створений 1864 року провінційним законом № 422, на землях півдня округу Часкомус, у межах майже ідентичних до сучасних меж округу Лесама. Округ Б'єдма було приєднано до округу Часкомус 1894 року. 
 Хенераль-Сарм'єнто: створений 1869 року на землях округів Морено, Пілар і Тігре. 1994 року за провінційним законом № 11551 його було поділено на округи Хосе-Клементе-Пас, Мальвінас-Архентінас і Сан-Мігель.
 Монсальво: знаходився на південному сході провінції між річкою Саладо, горами Сьєрра-дель-Танділь, річкою Кекен-Гранде і атлантичним узбережжям. З його земель 1831 року було утворено округ Долорес, територія якого наразі входить до округів Кастеллі, Піла і Тордільйо. Решта округу Монсальво була поділена декретом Хуана Мануеля де Росаса від 1839 року на округи Ахо (нині розпався на округи Хенераль-Лавальє і Ла-Коста), Майпу (до якого також входили землі сучасних округів Хенераль-Мадар'яга, Пінамар і Вілья-Хесель), Лоберіа (який тоді включав також територію округів Балькарсе, Хенераль-Альварадо і Хенераль-Пуейрредон), Танділь, Мар-Чікіта і Весіно (нині має назву Хенераль-Гідо).
 Рівадавія: був створений провінційним законом № 422 1864 року, і розташовувався на місці сучасного округу Пунта-Індіо. Ніколи не мав ні місцевої влади ні адміністративного центру і 1890 року увійшов до складу округу Магдалена. 
 Сан-Хосе-де-Флорес: був створений 1810 року, згодом був включений до складу міста Буенос-Айрес 1887 року. Частина території округу Сан-Хосе-де-Флорес зараз належить до нинішнього округу Трес-де-Фебреро, який тоді був у складі округу Хенераль-Сан-Мартін.

Посилання 

 Інтерактивна мапа округів провінції Буенос-Айрес

Примітки 

Списки:Аргентина